

Населені пункти та їхні частини

 Фольваркі — село в гміні Чесанів Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Фольваркі — село в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Фольваркі — частина міста Радомсько в Радомщанському повіті Лодзинського воєводства
 Фольваркі — частина міста Жори в Сілезькому воєводстві
 Фольваркі — частина села Ґорай в гміні Ґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Фольваркі — частина села Стромець у гміні Стромець Білобжезького повіту Мазовецького воєводства

Примітки